Otto Heckert ist der Name folgender Personen:

* Otto Heckert (General) (1845–1933), deutscher Generalleutnant 
 Otto Heckert (Politiker) (1905–1963), deutscher Politiker (KPD/SED) und Widerstandskämpfer